Габриэ́ль Ма́цнев, во французской транскрипции Габриэ́ль Мацне́фф (, род. 12 августа 1936, Нёйи-сюр-Сен) — французский писатель и эссеист русского происхождения.

Биография и карьера 
Родился 12 августа 1936 года в семье русских эмигрантов, с 1954 года изучал литературу и философию в Сорбонне. После военной службы в Алжире и в метрополии провёл два месяца в психиатрическом стационаре из-за попытки самоубийства. В 1965 году опубликовал свой первый сборник эссе — Le Défi, за которым последовал первый роман — L’Archimandrite (Архимандрит). С 2013 года сотрудничал в онлайн-издании Le Point — Point.fr, освещая вопросы духовности и религии.

В 1953 году начал вести личный дневник интимного содержания, который публиковал с 1976 года. В 1961 году начал карьеру журналиста в разных изданиях, в тот же период по предложению главного редактора газеты «»  стал вести в ней еженедельную колонку.

В течение своей жизни Мацнефф не скрывал сексуального влечения к несовершеннолетним, опубликовав в 1975 году книгу «Младше шестнадцати лет» (Les Moins de seize ans) и неоднократно обращаясь к этой теме в опубликованном «Личном дневнике» (Journal intime). В конце 2019 года дополнительное внимание к личности Мацнеффа привлекла готовящаяся к изданию книга писательницы Ванессы Спрингора «Le Consentement» — хотя её жанр был обозначен как «роман», фигурирующий в нём 50-летний персонаж, называемый «G.» или «G. M.», который в 1980-е годы выступает в качестве совратителя рассказчицы, коей тогда было 14 лет, был распознан как Габриэль Мацнефф, реально имевший связь с Ванессой Спрингора, в связи с чем возник вопрос о возможности предъявления ему официальных обвинений.

На фоне новой волны общественного возмущения издательство «Галлимар» 7 января 2020 года объявило о прекращении продаж всех опубликованных им книг Мацнеффа (такая мера введена впервые за 140-летнюю историю издательского дома).

3 января 2020 года прокуратура начала официальное расследование в отношении действий Мацнеффа.

2 февраля 2021 года литературный сайт ActuaLitté сообщил, что Мацнефф написал в ответ на обвинения Спрингора книгу «Vanessavirus», которая готова к обнародованию 15 февраля, но, по сообщению самого Мацнеффа, не увидит свет на бумаге, поскольку ни одно издательство не берётся за публикацию.

Ассоциация «», борющаяся с педофилией, подала против Мацнеффа судебный иск с обвинением в апологии преступлений против несовершеннолетних, и на 28 сентября 2021 года был назначен процесс. Однако, 21 мая 2021 года 17-я палата Парижского исправительного суда признала иск недействительным.

6 октября 2021 года апелляционный суд Парижа подтвердил отмену процесса против Мацнеффа по причине нарушения процедуры.

Государственные награды 
 Офицер Ордена искусств и литературы (1995);
 Кавалер Ордена «За заслуги» (1998)

Литературные премии 
Габриэль Мацнефф — лауреат нескольких литературных премий, в том числе:
 Премии Французской академии Mottart (1987) и Amic (2009);
 Премия Ренодо за сборник эссе Séraphin, c’est la fin ! (2013);
 Премия Каза брассери «Липп» за роман «Письмо капитану Брюннеру» (La Lettre au capitaine Brunner) (2015).

Книги

Личные дневники

«Чёрные тетради» 
 Cette camisole de flammes : 1953—1962, , Paris, 1976;
 L’Archange aux pieds fourchus : 1963—1964, éditions de la Table ronde, Paris, 1982, ISBN 2-7103-0133-4
 Vénus et Junon : 1965—1969, éditions de la Table ronde, Paris, 1979, ISBN 2-7103-0012-5
 Élie et Phaéton : 1970—1973, éditions de la Table ronde, Paris, 1991, ISBN 2-7103-0470-8
 La Passion Francesca : 1974—1976, éditions Gallimard, coll. " L’infini ", Paris, 1998, ISBN 978-2-07-075221-8
 Un galop d’enfer : 1977—1978, éditions de la Table ronde, Paris, 1985, ISBN 2-7103-0250-0
 Les Soleils révolus : 1979—1982, éditions Gallimard, coll. " L’infini ", Paris, 2001, ISBN 978-2-07-076027-5
 Mes amours décomposés : 1983—1984, éditions Gallimard, coll. " L’infini ", Paris, 1990, ISBN 978-2-07-071802-3
 Calamity Gab : janvier 1985 — avril 1986, éditions Gallimard, coll. " L’infini ", Paris, 2004, ISBN 978-2070732654
 La Prunelle de mes yeux : 1986—1987, éditions Gallimard, coll. " L’infini ", Paris, 1993, ISBN 978-2-07-073174-9
 Les Demoiselles du Taranne : journal 1988, éditions Gallimard, coll. " L’infini ", Paris, 2007, ISBN 978-2-07-078399-1
 Carnets noirs 2007—2008, , Paris, 2009, ISBN 978-2756101811

Дневник 
 Mais la musique soudain s’est tue : Journal 2009—2013, éditions Gallimard, coll. " Blanche ", Paris, 2015, ISBN 978-2-07-014542-3.  2015
 La Jeune Moabite : Journal 2013—2016, éditions Gallimard, coll. " Blanche ", Paris, 2017, ISBN 978-2-07-273267-6
 L’Amante de l’Arsenal : Journal 2016—2018, éditions Gallimard, coll. " Blanche ", Paris, 2019, ISBN 978-2-07-285442-2.

Романы 
 Архимандрит / L’Archimandrite, éditions de la Table ronde, Paris, 1966, ISBN 978-2-7103-2829-2
 Nous n’irons plus au Luxembourg, éditions de la Table ronde, Paris, 1972
 Isaïe réjouis-toi, éditions de la Table ronde, Paris, 1974
 Ivre du vin perdu, éditions de la Table ronde, Paris, 1981, ISBN 2-7103-0065-6
 Harrison Plaza, éditions de la Table ronde, Paris, 1988, ISBN 2-7103-0352-3
 Les Lèvres menteuses, éditions de la Table ronde, Paris, 1992, ISBN 2-7103-0527-5
 Приключения Нила Колычева / Les Aventures de Nil Kolytcheff, éditions Jean-Claude Lattès, coll. " Les romanesques ", Paris, 1994, ISBN 2-7096-1491-X. — Цикл романов: Isaïe réjouis-toi, Ivre du vin perdu et Harrison Plaza
 Mamma, li Turchi!, éditions de la Table ronde, Paris, 2000, ISBN 2-7103-0984-X
 Voici venir le fiancé, éditions de la Table ronde, Paris, 2006, ISBN 978-2-7103-2709-7
 Les Émiles de Gab la Rafale, roman électronique, Paris, Éditions Léo Scheer, 2010 ISBN 978-2756102641
 La Lettre au capitaine Brunner, la Table Ronde, Paris, 2015, ISBN 978-2-7103-7586-9 — prix Cazes brasserie Lipp 2015

Эссе 
 Le Défi, éditions de la Table ronde, Paris, 1965
 La Caracole, éditions de la Table ronde, Paris, 1969
 Les Moins de seize ans, éditions Julliard, coll. " Idée fixe ", Paris, 1974 (première édition),
 Les Passions schismatiques, éditions Stock, coll. " Le Monde ouvert ", Paris, 1977, ISBN 2-234-00771-2
 La Diététique de lord Byron, éditions de la Table ronde, Paris, 1984, ISBN 2-7103-0185-7
 Le Sabre de Didi : pamphlet, éditions de la Table ronde, Paris, 1986, ISBN 2-7103-0298-5. — сборник новых редакций текстов, опубликованных с 1963 по 1986
 Le Taureau de Phalaris : dictionnaire philosophique, éditions de la Table ronde, Paris, 1987, ISBN 2-7103-0313-2
 Maîtres et complices, éditions Jean-Claude Lattès, Paris, 1994, ISBN 2-7096-1485-5
 Le Dîner des mousquetaires, éditions de la Table ronde, Paris, 1995, ISBN 2-7103-0686-7. — Recueil d’articles de diverses provenances, parus entre 1961 et 1993
 De la rupture, éditions Payot & Rivages, coll. " Manuels Payot ", Paris, 1997, ISBN 2-228-89070-7
 C’est la gloire, Pierre-François !, éditions de la Table ronde, Paris, 2002, ISBN 2-7103-2479-2. — Recueil de textes, de provenances diverses, parus entre 1962 et 2001
 Yogourt et yoga, éditions de la Table ronde, coll. " Vermillon ", Paris, 2004, ISBN 978-2-7103-2671-7. — Recueil de textes, de provenances diverses, parus entre 1962 et 2003
 Vous avez dit métèque ?, éditions de la Table ronde, Paris, 2008, ISBN 978-2-7103-3087-5. — Recueil de 107 chroniques publiées entre 1958 et 2007
 La Séquence de l'énergumène, éditions Léo Sheer, 2012, ISBN 2-7561-0360-8 — критические статьи о телевизионном эфире 1960-х годов
 Séraphin c’est la fin !, Paris, La Table Ronde, 2013, ISBN 978-2-7103-7006-2 prix Renaudot de l’essai 2013
 Un diable dans le bénitier, , Paris, 2017, ISBN 978-2-234-08254-0

Примечания

Ссылки